Die 37. Division sind folgende militärische Einheiten auf Ebene der Division:

Infanterie-Verbände 
  37. Division (Deutsches Kaiserreich)
  37. Division (Königreich Italien)
  37. Division (Japanisches Kaiserreich)
  37. Infanteriedivision (Osmanisches Reich)
  37. Kaukasische Infanteriedivision, Verband der Osmanischen Armee
  37. Schützendivision (Sowjetunion)
  37th Infantry Division (Vereinigtes Königreich)
  37th Infantry Division (Vereinigte Staaten), kämpfte in der Schlacht von Bougainville
  37. Division (Zweite Spanische Republik), Verband der Republikanischen Armee

Kavallerie-Verbände 
  37. SS-Freiwilligen-Kavallerie-Division

Gepanzerte Verbände 
  37. Panzerdivision (Sowjetunion)

Verbände Luftstreitkräfte 
  37th Air Division (Vereinigte Staaten)

Liste militärischer Divisionen nach Nummern